La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball féminin se déroule du 18 juin au  à Tijuana et Mexicali au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 9 et 10 

|}

Places 7 et 8 

|}

Places 5 et 6 

|}

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : 

2004
Événement sportif international au Mexique
Compétition de volley-ball à Tijuana
Événement sportif à Mexicali
Panamericaine
Sport au Mexique en 2004
Sport en juin 2004